Première Division (francese per "Prima Divisione") è la denominazione usata da vari campionati di calcio nel mondo:
Première Division – massima serie del campionato burkinabé di calcio
Première Division – massima serie del campionato centrafricano di calcio
Première Division – massima serie del campionato comoriano di calcio
Première Division – massima serie del campionato gabonese di calcio
Première Division – massima serie del campionato gibutiano di calcio
Première Division – vecchia denominazione della massima serie del campionato lussemburghese di calcio
Première Division – massima serie del campionato maliano di calcio
Première Division – massima serie del campionato mauritano di calcio
Première Division – massima serie del campionato togolese di calcio